Euctenurapteryx är ett släkte av fjärilar. Euctenurapteryx ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Mätare
Euctenurapteryx